«Смертельная забава» () — американский фильм ужасов, слэшер, снятый режиссёром Тоубом Хупером в 1981 году на волне популярности фильма «Пятница, 13-е». Один из первых фильмов режиссёра (который на тот момент был уже известен по «Техасской резне бензопилой») для студии Universal Pictures. В главных ролях снимались Кевин Конуэй, Элизабет Берридж и Купер Хукаби.

Съёмки проходили в Майами. Премьерный показ состоялся 13 марта 1981 года в 814 кинотеатрах в США. В первый уик-энд фильм собрал почти три миллиона долларов, а всего в прокате собрал 7,886,857 долларов. Впоследствии, в 1980-х, «Смертельную забаву» показывали по американскому телевидению вместе с «Пятница, 13-е».

Сюжет 
Эми Харпер вместе с друзьями — новым бойфрендом Баззом, лучшей подругой Лиз и её безответственным парнем Ричи — отправляются на карнавал, который в их городе устраивают странствующие циркачи. Ребята курят марихуану, идут поглазеть на стрип-шоу, подшучивают над предсказательницей Зеной, посещают кабинет редкостей, где выставлены жутковатые уродцы в банках с формальдегидом и затем идут на магическое представление фокусника Марко.

Ближе к закрытию карнавала, Ричи подбивает друзей остаться на ночь в аттракционе ужасов «Funhouse». Там они становятся свидетелями убийства мадам Зены (той самой гадалки, с которой они сталкиваются в начале фильма), которое совершает урод в маске монстра Франкенштейна. Он оказывается сыном организатора карнавала Конрада Страйкера. Страйкер, поняв, что свидетели всё ещё находятся в «Фанхаусе», решает не выпускать их оттуда живыми. Эми, Базз, Лиз и Ричи вооружаются подручными предметами и готовятся бороться за свои жизни...

В ролях 
 Кевин Конуэй — Конрад Страйкер, организатор шоу и зазывала на ярмарке
 Элизабет Берридж — Эми Харпер
 Купер Хукаби — Базз Доусон
 Ларго Вудрафф — Лиз Дункан
 Майлс Чэпин — Ричи Аттербери
 Сильвия Майлз — мадам Зена, предсказательница
 Уильям Финли — Великолепный Марко, фокусник
 Уэйн Доба — Гюнтер Твибунт / Монстр

Отзывы 
Джон Корри, журналист газеты «The New York Times» оценил особый стиль, с которым Хупер снял фрик-шоу на карнавале. От рецензента журнала «Variety» фильм получил достаточно холодный приём. Критик из журнала «People» назвал Хупера мастером жанра и отметил «мучительно-напряжённую» финальную сцену конфронтации главных героев с убийцами.

Критик Джин Сискел из «Chicago Tribune» дал фильму положительную оценку.

Новеллизация 
Дин Кунц написал новеллизацию фильма на основе сценария Ларри Блока. Книга «The Funhouse» (в странах СНГ выпущена под названием «Дом ужасов») вышла в 1980 году, задолго до премьеры самого фильма, поскольку производственный процесс занял больше времени, чем рассчитывали продюсеры.

Литература

Примечания

Ссылки 

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы США 1981 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1981 года
Фильмы-слэшеры
Молодёжные фильмы
Фильмы Тоуба Хупера
Фильмы о Хэллоуине